Eaton Hall steht für folgende Gebäude:

 Eaton Hall (Cheshire), England, Landsitz des Duke of Westminster
 Eaton Hall (King City) in King City, Ontario, Kanada
 Eaton Hall (Oregon) auf dem Campus der Willamette University in Salem, Oregon, Vereinigte Staaten